Detta är tabeller över resultat i individuella matcher vid  världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division I A.  Matcherna spelas i Budapest, Ungern, under perioden 14-20 april 2013.

Resultat 
Spelplats: Sportarena,  Budapest, Ungern

Matcher 
Alla tider är lokala (UTC+2)

Läs mer 
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013

Se även  
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division I B
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division II A
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division II B
 Resultattabeller för världsmästerskapet i ishockey för herrar 2013 Division III

Källor 

2013 i Ungern
Ishockey i Ungern
Ishockeysäsongen 2012/2013
Sportevenemang i Ungern
2013